Ташбурун (; ) — село в турецком иле Ыгдыр.

География 
Деревня Ташбурун расположена в 22 км верстах к востоку от города Ыгдыр.

Население 
Население — 1.673 жителей (1886). Население — 1.028 жителей (2019).

Примечания

Ссылки 
 
 Yerelnet page

Населённые пункты ила Ыгдыр